Pico oder Piko steht für:

 ein Billionstel (10−12), als Vorsatz für Maßeinheiten#Piko (Zeichen p)
 Queijo do Pico, eine Käsesorte der gleichnamigen Azoreninsel
 Piko, deutscher Modellbau- und Spielwarenhersteller
 Pico (Texteditor), ein kleiner Texteditor für Unix
 Pico (Programmiersprache)
 Raspberry Pi Pico, ein Mikrocontrollerboard auf Basis des RP2040
 Pico (Kartenspiel)
 Pico (Animefigur von Boku no Pico)
 Sega Pico, eine Spielkonsole von Sega
 Mount Pico, Berg auf der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

Geographische Orte
 in Italien:
 Pico (Latium), Gemeinde in Latium
 in Kap Verde:
 Pico do Fogo, Vulkan
 in Kolumbien:
 Höchster Punkt der Insel Providencia
 in Portugal:
 Pico (Vila Verde), Gemeinde
 Pico da Pedra, Gemeinde
 Pico de Regalados, Gemeinde
 Pico (Insel), die zweitgrößte Azoren-Insel
 Ponta do Pico, Vulkan auf der Insel Pico und höchster Berg Portugals
 in Spanien:
 Pico Sacro, Berg
 in den Vereinigten Staaten:
 Pico Rivera, Gemeinde in Kalifornien

Pico ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Pico (1810–1876), mexikanisch-amerikanischer Politiker und Militär
 Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469–1533), italienischer Philosoph
 Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494), italienischer Philosoph
 Maximilian Fretter-Pico (1892–1984), deutscher Offizier und General der Artillerie im Zweiten Weltkrieg
 Mercè Picó-Kirchmayr (* 1942), spanisch-österreichische Malerin und Kunstpädagogin
 Otto Fretter-Pico (1893–1966), deutscher Offizier und Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg

Pico ist das Pseudonym von:
 Guido Hermann Eckardt (1873–1951), livländisch-deutscher Journalist, Musik- und Theaterkritiker, Musikpädagoge

PICO steht als Abkürzung für:
 PICO – Methode in der Epidemiologie für eine gute Beschreibung einer Forschungsfrage anhand von Population, Intervention, Control (Kontrollgruppe), Outcome

Siehe auch:
 Picco
 Picot
 Bico

Abkürzung